Division II i fotboll 1968 var 1968 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, en med 12 lag i varje. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

Sandvikens IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IF Friska Viljor, Bodens BK och Frösö IF flyttades ner till division III. De ersattes av Gefle IF, Gällivare SK och IFK Härnösand från division III.

Svealand 

IK Sirius gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IF Karlskoga/Bofors, Västerås SK och Åshammars IK flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Västerås, Malungs IF, Södertälje SK och Älvsjö AIK från division III.

Norra Götaland 

Jönköping Södra IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Norrby IF, Alingsås IF och BK Derby flyttades ner till division III. De ersattes av Örgryte IS från Allsvenskan och från division III kom Kinna IF från division III.

Södra Götaland 

Landskrona BoIS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Nybro IF, Gnosjö IF och Åstorps IF flyttades ner till division III. De ersattes av Hälsingborgs IF från Allsvenskan och från division III kom Blomstermåla IK, Halmstads BK, Hässleholms IF och IK Atleten.

Kvalspel till Allsvenskan 

Jönköping Södra IF och IK Sirius till Allsvenskan 1969. Sandvikens IF och Landskrona BoIS fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1968
1968
Fotbollssäsongen 1968